T 21 steht für:
 Elsaß-Lothringische T 21, Lokomotive
 Junkers T 21, Aufklärungsflugzeug
 Slingsby T.21, Segelflugzeug
 Trisomie 21, Genommutation

Abkürzung